Het seizoen 1965/66 van de Beker van België in het voetbal begon in de zomer van 1965 en eindigde op 8 juni 1966 met de finale in het Heizelstadion. De zege ging voor de tweede keer naar Standard Club Liégeois. De Luikse club versloeg in de finale rivaal RSC Anderlecht. Het was de tweede keer op rij dat beide clubs in de finale tegenover elkaar stonden.

Laatste 16
Dit schema toont het wedstrijdschema vanaf de 1/8e finale.

Finale 

Beker van België naar seizoen
Bekervoetbal 1965/66